Месропя́н () — армянская фамилия.

Известные носители:
 Месропян, Александр Генрикович (род. 1962) — российский поэт.
 Месропян, Норайр Апетнакович (род. 1946) — советский футболист.